Enzo Fusco (1888-?) – cantante e chitarrista italiano
 Enzo Fusco (1899-1951) – poeta italiano